Mats Moraing era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Maxime Cressy ha sconfitto Matthias Bachinger con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Oscar Otte (secondo turno, ritirato)
  Maxime Cressy (campione)
  Radu Albot (secondo turno)
  Jurij Rodionov (semifinale)

  Federico Gaio (primo turno) 
  Altuğ Çelikbilek (quarti di finale) 
  Daniel Masur (primo turno) 
  Thomas Fabbiano (primo turno)

Qualificati 

  Aldin Setkic (primo turno)
  Jonáš Forejtek (primo turno)

  Alexey Vatutin (quarti di finale) 
  Jelle Sels (semifinale)

Wildcard 

  Francesco Forti (primo turno)
  Luca Nardi (primo turno)

  Matteo Gigante (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì II 2021